Malice in Wonderland (band), een Noorse band
 Malice in Wonderland (Nazareth), een muziekalbum van  Nazareth
 Malice in Wonderland (Charged GBH), een lied uit 1986 van de Britse band Charged GBH
 Malice in Wonderland (Goldie), een album van Goldie
 Malice n Wonderland, een studioalbum van Snoop Dogg
 Malice in Wonderland (Paice, Ashton & Lord), een album van Paice, Ashton & Lord
 Malice in Wonderland (1985), een Amerikaanse televisiefilm uit 1985
 Malice in Wonderland (2009), een Britse film uit 2009.